Ballsieper ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Ballsieper (1835–1890), deutscher Benediktiner und Missionsbischof in Bangladesch und Generalabt der Kongregation von Subiaco
 Thaddaeus Ballsieper (1900–1978), deutscher Ordensgeistlicher